Doodle (englisch für „Gekritzel“) steht für:

 Doodle (Dienst), Webanwendung zur Terminfindung
 Google Doodle, thematisch veränderte Logos der Suchmaschine Google
 Doodle Jump, Computerspiel (2009)

Siehe auch:
 Goldendoodle (Hybrid-Hund)
 Labradoodle (Hunde-Kreuzungen)
 Dudel (Begriffsklärung)